ozon – jedna z odmian alotropowych tlenu, 
 Ozon – potoczna nazwa Obozu Zjednoczenia Narodowego, organizacji politycznej założonej w 1936 roku
 Ozon – tygodnik wydawany w latach 2005–2006
 Ozon – zespół muzyczny (poprawna nazwa O-Zone)
Miejscowości we Francji:
 Ozon – miejscowość w regionie Midi-Pireneje
 Ozon – miejscowość w regionie Rodan-Alpy
Osoby o tym nazwisku:
 François Ozon – francuski reżyser filmowy